Жакибаев:
 Жакибаев, Касым Абенулы (1929—2011) — советский и казахстанский актёр.
 Жакибаев, Темирлан Канатович (род. 1998) — казахстанский хоккеист.

См. также 
 Жакипбаев, Мади Муратулы (род. 2000) — казахстанский футболист.